Lensworld-Kuota (UCI kode LZR) var et professionelt cykelhold baseret i Belgien, der konkurrerede i eliteløb som f.eks. UCI Women's World Tour.

Holdet

2016

Referencer 

Cykelhold fra Belgien
Cykelhold for kvinder